Алока́зия ладьеви́дная () — многолетнее вечнозелёное травянистое растение, вид рода  семейства .

Ботаническое описание 
Гигантские многолетные вечнозелёные травы до 1,5 м высотой, с млечным соком.

Стебель вертикальный или полегающий.

Листья 
Листья собранные в пучки из нескольких листьев, на верхушках взрослых растений. Черешки до 1,5 м длиной. Края влагалищ чешуйчатые. Листовые пластинки округлые, сердцевидно-овальные, 130 см длиной, 120 см шириной, на вершине коротко заострённые; первичные боковые жилки по 9—12 с каждой стороны.

Соцветия и цветки 
Соцветия растущие по 2—3 из пазух листьев. Цветоножка 40—45 см длиной, крепкая, немного превышает катафиллы во время цветения. Покрывало 10—20 см длиной, с перетяжкой в  длины от основания. Трубка покрывала яйцевидная, зелёная. Пластинка покрывала широко-продолговато-ланцетовидная, 8—15 см длиной, 4—8 см шириной, формы капюшона во время цветения, тёмно-жёлтая.

Початок короче покрывала, на короткой ножке. Женская цветочная зона цилиндрическая, 1—2 см длиной, 1,5 см в диаметре; завязь около 3 мм в диаметре, зелёная; рыльце сидячее, трёх- или четырёхлопастное; лопасти тупые, бледно-зелёные. Стерильный промежуток равен мужской зоне,  сжатый в месте перетяжки покрывала, цвета слоновой кости; синандродии ромбо-шестиугольные, 2,5 мм в диаметре, беловатый, с фиолетовыми пятнами. Мужская цветочная зона цилиндрическая, 3—4 см длиной, 1,5 см в диаметре, белая; синандрии ромбо-шестиугольные, сверху выпуклые из-за образованной связником шапочки, около 1,5 мм в диаметре. Придаток удлинённо-конический, 3—4 см длиной, 1—2 см в диаметре, составляет  длины початка, той же толщины, что и мужская зона в основании, белый.

Плоды 
Плодоносящая зона эллипсоидная, 5—11 см длиной. Плоды — эллипсоидные, тёмно-красные ягоды, около 10 мм длиной, 6 мм в диаметре.

Распространение 
Растёт в Азии: Бангладеш, Индия, Непал, Лаос, Мьянма, Таиланд, Вьетнам.

Растёт в тропических влажных лесах, иногда на скалах, на высоте 600—1650 м над уровнем моря.

Примечания

Ссылки 
 Alocasia navicularis в базе данных Королевских ботанических садов Кью, Великобритания 
 PETER C. BOYCE «A review of Alocasia (Araceae: Colocasieae) for Thailand including a novel species and new species records from South-West Thailand  

Ароидные
Флора Азии